Метод итерации или метод простой итерации — численный метод решения системы линейных алгебраических уравнений. Суть метода заключается в нахождении по приближённому значению величины следующего приближения, являющегося более точным.

Метод позволяет получить значения корней системы с заданной точностью в виде предела последовательности некоторых векторов (в результате итерационного процесса). Характер сходимости и сам факт сходимости метода зависит от выбора начального приближения корня.

Описание метода 
Пусть дана СЛАУ вида: , где

Предполагается, что . Выразим  через первое уравнение,  — через второе и т. д.:

Пусть

для  и пусть

Тогда исходная система преобразуется к виду .

За нулевое приближение примем столбец свободных членов:

Тогда

 — первое приближение,

 — второе приближение и т.д.

Общая формула итерационного процесса имеет вид

За решение исходной системы принимается .

Условия сходимости процесса 
Необходимое и достаточное условие сходимости: , где —  спектральный радиус .

Достаточное условие сходимости: .

В частности при выборе нормы, подчинённой векторной  условие сходимости приобретает вид  (где ).

При выборе нормы  условие приобретает вид 
(где ), что называют условием диагонального преобладания исходной матрицы .

Оценка погрешности 
Пусть  — вектор точного решения. Тогда можно получить следующие оценки погрешности приближённого решения  на -м шаге алгоритма:
 априорная:

 апостериорная:

Примечания

Литература 

 
 

Численные методы
Методы решения СЛАУ